Midéa est un toponyme grec pouvant faire référence à :
 Midéa, une citadelle de la civilisation mycénienne, en Argolide ;
 Midéa, un district municipal du dème des Naupliens, en Argolide.

Voir aussi 
 Midea, un groupe chinois d'électroménager.